Малые Сыры — деревня в Балахтинском районе Красноярского края России. Входит с состав Большесырского сельсовета.

География 
Деревня расположена в 23 км к северу от районного центра Балахта на реке Чулым.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года 21 мужчина и 17 женщин из 38 чел.

Примечания 

Населённые пункты Балахтинского района